Гран-при Австралии 2000 года — первый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2000 года. Прошёл на автодроме в Альберт-парк, в Мельбурне, Австралия. Соревнования состоялись 12 марта 2000 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Рубенс Баррикелло 1:31,481
 Мика Сало финишировал шестым, но был дисквалифицирован из-за несоответствия переднего антикрыла техническим требованиям.
 Первая гонка в карьере Дженсона Баттона, Ника Хайдфельда и Гастона Маццакане.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Австралии